Manlio Fabio Altamirano ist der Name folgender Personen:

* Manlio Fabio Altamirano (Politiker) (1892–1936), mexikanischer Politiker 

Manlio Fabio Altamirano steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:
 Manlio Fabio Altamirano (Cazones de Herrera), Ort in Veracruz
 Manlio Fabio Altamirano (Manlio Fabio Altamirano), Ort in Veracruz
 Municipio Manlio Fabio Altamirano, Verwaltungseinheit in Veracruz